15-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1975 () проводился в городе Монктон (провинция Нью-Брансуик) c 23 по 28 февраля 1975 года. В провинции Нью-Брансуик чемпионат проводился во 2-й раз, в Монктоне — впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов — и на настоящее время единственный раз) команда, представлявшая провинцию Квебек (для команды, которую возглавляла скип Lee Tobin, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Мардж Митчелл), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Sharon Grigg).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в тай-брейк за розыгрыш 1-го и 2-го мест

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1975

1975
Спортивные соревнования в Монктоне
Спорт в Канаде в 1975 году
Февраль 1975 года